House (muziekstijl), een muziekstroming
 House (televisieserie), een Amerikaanse ziekenhuisserie
 House (1977), een Japanse horror-/komische film
 House (1986), een Amerikaanse horrorfilm uit 1986 die aanzette tot een reeks vervolgen
 House (2007), een Pools-Amerikaanse thriller/horrorfilm uit 2007
 House (2008), een Amerikaanse horrorfilm uit 2008
 House!, een Britse komische film uit 2000
 House (New Mexico), plaats in de VS